El Grand Prix de Stuttgart 2010, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 33a edició del torneig i es va celebrar entre el 24 d'abril i el 2 de maig de 2010 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010